Сесе́нья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 72,68 км². Население — 17522 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Seseña
 Diputación de Toledo — Seseña
 
 

Муниципалитеты Толедо